Onderdistrict in Indonesië
 Suka Makmur (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Aceh Besar in de provincie Atjeh
Plaats in Indonesië
 Suka Makmur (Indra Makmur), een plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Timur in de provincie Atjeh
 Suka Makmur (Gunung Meriah), een plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Singkil in de provincie Atjeh
 Suka Makmur (Pulau Banyak), een plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Singkil in de provincie Atjeh
 Suka Makmur (Sekerak), een plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Tamiang in de provincie Atjeh
 Suka Makmur (Semadam), een plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Tenggara in de provincie Atjeh
 Suka Makmur (Singkil), een plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Singkil in de provincie Atjeh
 Suka Makmur (Wih Pesam), een plaats in het bestuurlijke gebied Bener Meriah in de provincie Atjeh
 Suka Makmur (Putri Hijau), een plaats in het bestuurlijke gebied Bengkulu Utara in de provincie Bengkulu
 Suka Makmur (Bathin II Babeko), een plaats in het bestuurlijke gebied Bungo in de provincie Jambi
 Suka Makmur (Sungai Bahar), een plaats in het bestuurlijke gebied Muaro Jambi in de provincie Jambi
 Suka Makmur (Deli Tua), een plaats in het bestuurlijke gebied Deli Serdang in de provincie Noord-Sumatra
 Suka Makmur (Kutalimbaru), een plaats in het bestuurlijke gebied Deli Serdang in de provincie Noord-Sumatra
 Suka Makmur (Sibolangit), een plaats in het bestuurlijke gebied Deli Serdang in de provincie Noord-Sumatra
 Suka Makmur (Bayung Lencir), een plaats in het bestuurlijke gebied Musi Banyuasin in de provincie Zuid-Sumatra
 Suka Makmur (Bulan Tengah Suku Ulu), een plaats in het bestuurlijke gebied Musi Rawas in de provincie Zuid-Sumatra
 Suka Makmur (Gumay Talang), een plaats in het bestuurlijke gebied Lahat in de provincie Zuid-Sumatra
 Suka Makmur (Plakat Tinggi), een plaats in het bestuurlijke gebied Musi Banyuasin in de provincie Zuid-Sumatra

Zie ook 
 Sukamakmur, doorverwijspagina